Пушкинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Пушкинская волость — в составе Калужской губернии, Медынский уезд
 Пушкинская волость — в составе Костромской губернии, Костромской уезд
 Пушкинская волость — в составе Московской губернии, Московский уезд. Упразднена в 1929 году.
 Пушкинская волость — в составе Пензенской губернии, Инсарский уезд
 Пушкинская волость — в составе Пензенской губернии, Саранский уезд
 Пушкинская волость — в составе Псковской губернии, Опочецкий уезд
 Пушкинская волость — в составе Тамбовской губернии, Усманский уезд